Ранчо Примавера има више значења:

 Ранчо Примавера (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Примавера (Поза Рика де Идалго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику